Иероним Пайер (, ; ,  — , ) — австрийский композитор, дирижёр, пианист и исполнитель на фисгармонии.

Был капельмейстером венских театров Ан дер Вин (1822—1824) и Театра в Йозефштадте (с 1831 г.), в 1825—1831 гг. работал в Париже, в том числе в качестве руководителя Немецкой оперы в сезоне 1830/1831, возглавлял также оперный оркестр в Амстердаме. Автор нескольких опер, значительного числа фортепианных сочинений и аранжировок, а также обработок для военного оркестра. Участник известного коллективного проекта Вариаций на тему Диабелли (1820), к которому исторически восходит знаменитое произведение Людвига ван Бетховена.

Некоторые известные ученики 
 Благетка, Леопольдина

Примечания

Ссылки 
 Музыкальный словарь

Композиторы Австрии
Дирижёры Австрии
Академические музыканты Австрии
Умершие 17 августа
Умершие в 1845 году